Unterhochegg ist der Name folgender Orte:

  Unterhochegg (Gemeinde Grimmenstein), Ortsteil von Grimmenstein, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
  Unterhochegg (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark